Tyszki steht für folgende Dörfer in Polen:
 Tyszki-Łabno
 Tyszki-Wądołowo
 Tyszki-Gostery
 Tyszki-Nadbory
 Tyszki-Ciągaczki
 Andrzejki-Tyszki